Зиге () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зиге, Энди (род. 1985) — кенийский и немецкий кинорежиссёр и сценарист.
  (1881—1947) — немецкий театральный актёр и режиссёр.